Winterhaldenbach ist ein Gewässername:

 Winterhaldenbach (Glatt), rechter Zufluss der Glatt bei Flawil, Wahlkreis Wil, Kanton St. Gallen
 Winterhaldenbach (Lindach), rechter Zufluss der Lindach bei Weilheim an der Teck, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Winterhaldenbach (Starzel), rechter Zufluss der Starzel am Ende von Stein, Stadt Hechingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Winterhaldengraben